Соревнования по дзюдо в одиночном разряде в весе до 100 кг среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 7 июля 2013 года в Казани, Россия.

Призёры

Результаты

Финальные раунды

Утешительные раунды

Таблица A

Таблица B

Предварительные раунды

Секция 1

Секция 2 

Дзюдо на летней Универсиаде 2013